A női 5 kilométeres hosszútávúszást a 2009-es úszó-világbajnokságon július 21-én rendezték meg.

Érmesek

Eredmények

Források

Rajtlista
Eredmény

N05